Кадыкой — название населённых пунктов:

Россия 
 Кадыкой — деревня в Моргаушском районе Чувашии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кадыкой — прежнее название села Сухоречье в Симферопольском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кадыкой — прежнее название села Пригородное, включённого в состав Балаклавы

См. также 
 Кадыкёй ( или Халкидо́н ) — район Стамбула (Турция)